«Simmer» — дебютный сольный сингл американской певицы, вокалистки рок-группы Paramore Хейли Уильямс с её грядущего первого сольного альбома Petals for Armor, выход которого запланирован на 8 мая 2020 года. Сингл был издан 22 января 2020 года лейблом Atlantic Records.

Информация о песне 
В свой день рождения в декабре 2019 года Хейли Уильямс объявила о том, что выпустит «на пробу» свою новую сольную работу в январе 2020 года. После нескольких тизеров в мрачных тонах с изображениями человека, бегущего в лесу, 20 января певица обнародовала название песни.

Видеоклип к песне вышел совместно с синглом 22 января, режиссёром стал Уоррен Фу. В клипе обнажённая Хейли Уильямс убегает в лесу от таинственной фигуры, которая в конце оказывается самой Уильямс. В отзыве на сайте Vulture «Simmer» охарактеризовали как «мини фильм ужасов» в стиле Хижины в лесу.

 Критика 
В отзыве сайта Pitchfork'' отмечено отсутствие «искажённых грохочущих гитар», вместо которых акценты расставлены на арф и вокальных гармониях; «как и первый трек Paramore „Decode“, „ Simmer“ создаёт настроение и задаёт некоторые смутные риторические вопросы, но слишком часто кажется, что эту историю можно отнести к кому угодно».

Чарты

Примечания 

Песни на английском языке
Синглы Atlantic Records
Дебютные синглы 2020 года